Okręty US Navy o nazwie USS "Dart":
 Pierwszy  był małym szkunerem. Przechwycony 4 lipca 1861 w czasie wojny secesyjnej.
 Drugi  był promem. W służbie w latach 1900-30.

Dart